

Geografia
 Scozia
 Evie – villaggio di Mainland (Isole Orcadi)

Onomastica
 Evie – diminutivo inglese del nome proprio di persona Eva

Persone
 Evie – cantante statunitense di contemporary Christian music